Le Pas kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Pas, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire,

Kanada 

 The Pas, ort, Manitoba, 

Robotskapade Kanadaförgreningar